Laudanum bezeichnet:

 eine Opiumtinktur
 das Ladanum, eine Zubereitung aus dem Harz der Zistrose